Rod Pelley (né le  à Kitimat dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 
Joueur d'origine canadienne qui a évolué quatre saisons avec les Buckeyes d'Ohio State aux États-Unis entre 2002 et 2006. À l'été de 2006, il signa un premier contrat professionnel avec les Devils du New Jersey de la Ligue nationale de hockey. Il évolue depuis la saison 2013-2014 dans la Ligue américaine de hockey avec les Devils d'Albany, club-école de New Jersey.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Spruce Kings de Prince George ||LHCB ||54 ||14 ||21 ||35 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Spruce Kings de Prince George ||LHCB ||37 ||21 ||35 ||56 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Vipers de Vernon || LHCB|| 19 || 10 || 8 || 18 || 29 || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 ||Buckeyes d'Ohio State ||NCAA ||43 ||8 ||3 ||11 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Buckeyes d'Ohio State ||NCAA ||42 ||10 ||12 ||22 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Buckeyes d'Ohio State ||NCAA ||41 ||22 ||19 ||41 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Buckeyes d'Ohio State ||NCAA ||39 ||7 ||7 ||14 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Devils de Lowell ||LAH ||65 ||17 ||12 ||29 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Devils du New Jersey ||LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Devils du New Jersey ||LNH ||58 ||2 ||4 ||6 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Devils de Lowell ||LAH ||11 ||2 ||1 ||3 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Devils de Lowell ||LAH ||75 ||15 ||23 ||38 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Devils du New Jersey ||LNH ||63 ||2 ||8 ||10 ||40 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||Devils du New Jersey ||LNH ||74 ||3 ||7 ||10 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Devils du New Jersey ||LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Ducks d'Anaheim ||LNH ||45 ||2 ||1 ||3 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Admirals de Norfolk ||LAH || 60||3 ||7 ||10 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 74 || 13 || 7 || 20 || 55 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2014-2015 || Devils d'Albany || LAH || 70 || 7 || 6 || 13 || 65 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Devils d'Albany || LAH || 65 || 8 || 5 || 13 || 40 || 11 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
|2016-2017 || Devils d'Albany || LAH || 71 || 6 || 7 || 13 || 34 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2017-2018 || Heat de Stockton ||LAH ||65 ||4 ||4 ||8 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || SønderjyskE Ishockey ||Metal Ligaen ||29 || 7 || 11 || 18 || 22 || 14 || 2 || 2 || 4 || 6 
|-
| 2019-2020 || HSC Csíkszereda || Erste Liga ||44 ||17 ||11 ||28 || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HSC Csíkszereda ||Liga Națională ||15 ||13 ||8 ||21 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-

|256 ||9 ||20 ||29 ||102 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2

Trophées et honneurs personnels
2005 : nommé dans la  d'étoiles de la Central Collegiate Hockey Association

Transactions en carrière
 : signe un contrat comme agent libre avec les Devils du New Jersey.
 : échangé par les Devils aux Ducks d'Anaheim avec Mark Fraser et un choix de septième tour au repêchage de 2012 (Jaycob Megna) contre Timo Pielmeier et Kurtis Foster.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Devils du New Jersey.

Notes et références 

Naissance en septembre 1984
Naissance dans le district régional de Kitimat-Stikine
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Devils d'Albany
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Heat de Stockton